Дуань Сипін — засновник держави Далі і перший імператор (937—944).

 Сипін — село в Польщі, у гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства.
 Сипін — місто у провінції Цзілінь, КНР